Ла Ембоскада има више значења:

 Ла Ембоскада (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ембоскада (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику